

Médecine 
Académie nationale de médecine
 Académie nationale de médecine des États-Unis
Académie nationale de chirurgie
Académie nationale de pharmacie
Académie nationale de chirurgie dentaire

Science 
Académie nationale d'ingénierie américaine
Académie nationale de l'air et de l'espace
Académie nationale des sciences de la République d'Arménie
Académie nationale des sciences des États-Unis ou National Academy of Sciences
Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux
Académie nationale de Metz
Académie chinoise des sciences
Académie chinoise des sciences sociales
Académie croate des sciences et des arts
Académie nationale des sciences de Biélorussie

Autre

Voir aussi